Variations on "America" (Ives), een compositie van de Amerikaanse componist Charles Ives
 Variations on "America" (Schuman), een compositie van de Amerikaanse componist William Schuman